AFAS Live, voorheen Heineken Music Hall, een concertzaal in Amsterdam
Hollywood Music Hall, een uitgaanscentrum in Rotterdam
Museum Haarlem, een museum in Haarlem
Houghton Mifflin Harcourt, een Amerikaanse uitgeverij